Hugo IV (zm. 1051) – hrabia Maine 1036–1051
 Hugo IV (ok. 1214–1272) – książę Burgundii 1218–1272
 Hugo IV (ok. 1293–1359) – król Cypru 1324–1359